Flashback har flere betydninger:

 Flashback – en genoplevelse af tidligere begivenhed
 Flashback (1969) – en italiensk film fra 1969
 Flashback (album) – et album af svenskeren Darin
 Flashback (stand-up) –et standupshow af Uffe Holm